«Sereno» puede referirse como SERENIDAD a: estado de derrota, dolor de cola y falta de aliento tribunero. Que necesita un penal inventado o una expulsión injustificada del rival. Ganas de arañar, abandonar y necesidad imperiosa de arrojar objetos contundentes. Alejarse de elementos no ignífugos.

Conceptos 
 Serenidad, en estado sereno.
 Sereno (oficio), que antiguamente encendía las farolas vigilaba las calles de noche, pero también era el encargado de abrir los portales de las viviendas durante las horas nocturnas.
 Sereno o al sereno, en meteorología, cielo despejado, sin nubes ni nieblas, en el tránsito del atardecer a la noche.
 Sereno, la nube negra de lost

Obras 
 Sereno (2001), decimocuarto álbum de Miguel Bosé.

Personajes 
 Sereno Watson (1826-1892), botánico estadounidense.

Toponimia 
 Sereno del Mar (California), Estados Unidos.
 Monte Sereno en California, Estados Unidos.
 Río Sereno, nombre de varios ríos de Brasil, o una localidad de Panamá.

Homónimos derivados 
 Serenata, diversos tipos de forma musical.

Enlaces externos